Apodêmio (agente nos assuntos) — oficial romano do 
 Apodêmio (magistrado) — oficial romano do 
 Apodêmio (prefeito pretoriano) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos